Vincitrice di tre titoli nel singolare nel circuito ITF, il 10 agosto 2015 ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA piazzandosi al 469º posto. Il 13 aprile 2015 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio alla posizione n°704.

Lilla Barzó ha ricevuto una wild card per il Budapest Grand Prix 2013, dove ha debuttato in un tabellone principale WTA in coppia con Dalma Gálfi nel doppio, perdendo solo dalle campionesse dell'Open di Francia 2011, Andrea Hlaváčková e Lucie Hradecká.

Collegamenti esterni